Lecrique est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Camille Lecrique (1915-1992), poète français ;
 Serge Lecrique (1961-1996), triathlète français.

Patronyme français